Гранд-Прери:

 Гранд-Прери — город в провинции Альберта в Канаде.
 Гранд-Прери — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.